Кінець світу — поширений фразеологізм, що означає реальну чи уявну загрозу абсолютного чи часткового припинення існування цивілізацій, людства, планети Земля, Всесвіту тощо. У вузькому сенсі — знищення всього живого.
 «Кінець світу» () — науково-фантастичний роман французького письменника Каміля Фламмаріона, опублікований у 1894 році.

У кінематографі 

 Кінець світу (фільм, 1916) — данський фантастичний фільм режисера Аугуста Блома
 Кінець світу (фільм, 1931) — французький науково-фантастичний фільм Абеля Ґанса.
 Кінець світу (фільм, 1962) — радянський антирелігійний комедійний фільм.
 Кінець світу (фільм, 1977) — американський фантастичний трилер, реж. Джон Гейс.
 Кінець світу (фільм, 1999) — американський фільм-бойовик, реж. Пітер Гаймс.
 Кінець світу (фільм, 2005) — британська документальна драма, науково-фантастичний фільм-катастрофа 2005 року виробництва BBC.
 Кінець світу (Доктор Хто) — другий епізод першого сезону поновленого британського телесеріалу «Доктор Хто» (2005)
 Кінець світу (фільм, 2013, Велика Британія) — британська фантастична комедійна стрічка режисера і сценариста Едґара Райта.
 Кінець світу (фільм, 2013) — американський комедійний бойовик режисерів Евана Голдберга та Сета Рогена
 Коли настане кінець світу — науково-фантастичний фільм німецького режисера Віма Вендерса.
 Кінець світу з подальшим симпозіумом — радянський трисерійний телефільм 1986 року за однойменною п'єсою Артура Копіта.

Топоніми 
 Кінець світу — урвище, визначна туристична пам'ятка національного парку Плато Гортона в Шрі-Ланці.